são-jorgense – abitanti di São Jorge (Brasile)
são-jorgense – abitanti di São Jorge do Ivaí